СМС Бајерн може бити:
 СМС Бајерн (1878)
 СМС Бајерн (1915)